«Ларри Краун» () — американская романтическая комедия 2011 года, автор сценария Ниа Вардалос и режиссёр — Том Хэнкс.

Премьера в США состоялась 1 июля 2011 года, в России — 21 июля.

Сюжет 
После 20 лет службы на флоте Ларри Краун работал менеджером в крупной сети супермаркетов. Однако началась реструктуризация и его уволили, так как в компании решили, что из-за отсутствия высшего образования у него нет шансов продвижения по службе. Ларри давно развёлся и живёт один, он не может найти работу и едва не теряет свой дом. Сосед Ламар советует ему поступить в местный колледж и получить образование, чтобы иметь в будущем больше перспектив. В колледже Ларри заводит друзей среди младших одногруппников, покупает скутер, серьезно изучает экономику, начинает работать в закусочной и влюбляется в разочаровавшуюся в работе и браке учительницу Мерседес.

В ролях

Отзывы 
Фильм был неоднозначно принят кинокритиками. На сайте Rotten Tomatoes положительными оказались 62 рецензии из 177. На Metacritic средний рейтинг фильма составляет 41 балл из 100 на основе 41 обзора.

Интересные факты 
Одна супружеская пара, столкнувшись с Томом Хэнксом на одной из автозаправок после выхода «Ларри Крауна», заявили режиссёру, что им не понравился его фильм. Хэнкс, извинившись за то, что разочаровал их, дал супругам 25 долларов за оплаченные билеты. Он пообещал, что «приложит все силы, чтобы следующий фильм стал лучше».

Примечания

Ссылки 
 
  
  
  

Кинокомедии 2011 года
Романтические кинокомедии США
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Фильмы-драмы США
Фильмы Тома Хэнкса
Фильмы по сценариям Тома Хэнкса
Фильмы США 2011 года
Фильмы, спродюсированные Томом Хэнксом